Die Saison 2013/14 der 2. Fußball-Bundesliga war die 40. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. Juli 2013 und endete am 11. Mai 2014. Vom 23. Dezember 2013 bis 7. Februar 2014 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Der Meister und der Zweitplatzierte der Saison qualifizierten sich für die Teilnahme an der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga 2014/15. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 15. und 18. Mai 2014, die Spiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga am 16. und 19. Mai 2014 ausgetragen.

Der 1. FC Köln, der die Tabelle über weite Teile der Spielzeit angeführt hatte, sicherte sich drei Spieltage vor Schluss den Aufstieg und die Meisterschaft und stellte mit nur 20 Gegentoren einen neuen Zweitligarekord auf. Zweiter wurde der SC Paderborn 07, der zum ersten Mal in die Bundesliga aufstieg. Die SpVgg Greuther Fürth qualifizierte sich als Tabellendritter für die Relegationsspiele zur Bundesliga, konnte sich aber nicht gegen den Hamburger SV durchsetzen und blieb zweitklassig.

Als erster Absteiger stand nach 32 Spieltagen der Tabellenletzte Energie Cottbus fest. Um die Relegation gegen den Drittplatzierten der 3. Liga kam es am letzten Spieltag zu einem direkten Duell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld, das die Arminia mit 3:2 für sich entschied. Während Dresden den direkten Gang in die Drittklassigkeit antrat, sicherte sich Bielefeld die Teilnahme an den Relegationsspielen, in denen man dem SV Darmstadt 98 unterlag und ebenfalls abstieg.

Torschützenkönig wurden mit je 15 Toren Mahir Sağlık vom SC Paderborn 07 und Jakub Sylvestr vom FC Erzgebirge Aue.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 15. und 18. Mai 2014 ausgetragen.

→ Ausführliche Spieldaten

|-
| colspan="5"| Durch die Auswärtstorregel blieb die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga.
|}

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga (SV Darmstadt 98) wurden am 16. und 19. Mai 2014 ausgetragen.

→ Ausführliche Spieldaten

|-
| colspan="5"| Durch die Auswärtstorregel stieg Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab.
|}

Tabellenverlauf 

Die Nummer vor dem Vereinsnamen gibt die Abschlussposition an, um die Zuordnung zu erleichtern.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle 
Die Sortierung erfolgt nach dem Zuschauerschnitt (pro Spiel).

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach der Kapazität der Stadien geordnet.

Trainerwechsel

Sponsoren

Höchstwerte der Saison 
 Der höchste Sieg der Saison 2013/14 war das 6:0 der SpVgg Greuther Fürth bei Energie Cottbus am 33. Spieltag.
 Die torreichste Partie der Saison mit 8 Toren war das 6:2 der SpVgg Greuther Fürth beim FC Erzgebirge Aue am 13. Spieltag.

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14